Az SD Erandio Club, teljes nevén Sociedad Deportiva Erandio Club spanyolországi, baszkföldi labdarúgócsapatot 1915-ben alapították, 2014/15-ben a baszk regionális bajnokságban szerepelt.

Statisztika

Ismertebb játékosok

  Telmo Zarra
  Jesús Garay
  Venancio Pérez
  Sabin Bilbao
  Antonio Gorriarán

További információk
 Hivatalos weboldal

Baszkföldi labdarúgócsapatok
1915-ben alapított labdarúgócsapatok